1098 Hakone - um asteróide da cintura principal
Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu - um parque nacional do Japão
Lago Hakone - um lago situado na província de Kanagawa no Japão

Desambiguações de topônimos